От  — малый, немногий, незначительный +  — часть

 Олигомеризация — химический процесс
 Олигомеризация органов в эволюционной биологии